Eparchia Aleppo – eparchia Kościoła chaldejskiego
 Archieparchia Aleppo – archieparchia Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego

W Aleppo działa również:
 wikariat apostolski Aleppo – administratura Kościoła rzymskokatolickiego